Kelurahan Patokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Patokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 113,42), Jawa Timur, 
 Kelurahan Patokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 113,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar